Onderdistrict in Indonesië
 Pematang Jaya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Pematang Jaya (Rengat Barat), een plaats in het regentschap Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Pematang Jaya (Mesuji Makmur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra